Rocha Loures - político brasileiro

Localidades 
 Loures (Chipre) - povoação e praia na ilha de Chipre
 Loures-Barousse - uma comuna francesa do departamento dos Hautes-Pyrénées e região do Midi-Pyrénées
 Loures (Grécia) - povoação na ilha de Creta
Em Portugal
 Loures - cidade e concelho do distrito de Lisboa
 Loures (freguesia) - freguesia sede do concelho anterior
 Pinheiro de Loures - uma povoação da freguesia de Loures
 Rio de Loures - um rio português do distrito de Lisboa, afluente do Rio Trancão
 Grupo Sportivo de Loures - uma agremiação desportiva de Loures

Desambiguação
Desambiguações de topônimos